Governo D'Alema può riferirsi a due governi della Repubblica Italiana guidati da Massimo D'Alema:
 Governo D'Alema I – in carica dal 21 ottobre 1998 al 22 dicembre 1999
 Governo D'Alema II – in carica dal 22 dicembre 1999 al 25 aprile 2000